Welsh Premier League 2004/2005 (znana jako  Vauxhall MasterFit Retailers Welsh Premier League ze względów sponsorskich) był 13. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej w Walii. Sezon został otwarty 14 sierpnia 2004 r., a zakończył się 29 kwietnia 2005 r. Mistrzem po raz drugi w swojej historii został zespół .

Skład ligi w sezonie 2004/2005 
W lidze rywalizowało osiemnaście drużyn – szesnaście z poprzedniego sezonu i po jednej z Cymru Alliance i Welsh Football League Division One:  (mistrzowie Cymru Alliance) i  (mistrzowie Welsh Football League Division One). Ostatnia drużyna z sezonu 2003/2004  spadła do Welsh Football League Division One.

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}
Źródło:.

Lista strzelców 

Źródło:.

Najlepsi w sezonie

Stadiony

Przypisy 

!
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Walii
2005 w Walii